Die Bezeichnung Riesenwelle steht für
 die vereinzelt auftretende Monsterwelle auf See
 die Turnübung der Riesenfelge